

Ленінське міське поселення — міське поселення, Бариський район, Ульяновська область
 Ленінське міське поселення — міське поселення, Шабалінський район, Кіровська область